Tenisový turnaj na okruhu ATP Rogers Cup 2011 se konal ve dnech 8.–14. srpna v kanadském Montréalu venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP Masters Series. Odměny činily 3 000 000 USD.

Turnaj vyhrál Srb Djoković, který tak měl po jeho skončení bilanci 53 výher a 1 porážka v sezóně 2011. Stal se také prvním tenistou, který zvítězil na pěti turnajích série Masters v jedné sezóně.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Novak Djoković (vítěz)
  Rafael Nadal (2. kolo)
  Roger Federer (3. kolo)
  Andy Murray (2. kolo)
  Gaël Monfils (čtvrtfinále)
  Mardy Fish (finále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (1. kolo)
  Richard Gasquet (3. kolo)
  Michail Južnyj (3. kolo)
  Viktor Troicki (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Juan Martín del Potro (2. kolo)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu od pořadatelů ke vstupu do hlavní soutěže:
  Érik Chvojka
  Ernests Gulbis
  Vasek Pospisil
  Bernard Tomic

Následující hráči postoupili do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Alex Bogomolov Jr.
  Flavio Cipolla
  Alejandro Falla
  Tobias Kamke
  Philipp Petzschner
  Michael Russell
  Michael Yani

Následující hráč postoupil jako šťastný poražený z kvalifikace:
  Jen-sun Lu

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (2. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále, skreč)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecau (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Canada Masters